44-й чемпіонат СРСР із шахів проходив від 26 листопада до 24 грудня 1976 року в Москві. Вдруге після 1952 року чемпіон світу став чемпіоном СРСР.

Турнірна таблиця

Посилання 
 44th USSR Championship, Moscow 1976

Чемпіонати СРСР із шахів
1976 у шахах
Листопад 1976
Грудень 1976